B 23 steht für:
 Bundesstraße 23 in Deutschland
 Lahnsattel Straße in Österreich

B-23 steht für:
 Douglas B-23, ein zweimotoriger amerikanischer Bomber der Douglas Aircraft Company von 1939
 Stellwerk B23, ehemaliges Stellwerk in Cottbus

B23